Orlja je lahko:
 Orlja Glava (Srbija)
 Orlja, Pirot (Srbija)
 Orlja, Črna gora